Калаидашт () — сельский джамоат Файзабадского района, основан 31 марта 1977 года. Находится в восточной части района, в 18 км от районного центра и в 75 км от Душанбе, дорога Душанбе — Хорог. Площадь 88,51 км². Население 10 948 человек, таджики.

Селения джамоата

Примечания 

Сельские общины Таджикистана